De Cock en de moord op de moordenaar is de derde aflevering van de eerste seizoen van Baantjer. In deze aflevering spelen onder anderen Geert Thijssens, Manon Alving en Jack Wouterse mee.

Verhaal
Een oude man van in de zeventig leidt De Cock naar de muur van de souterrain van een flat. Hij zegt, dat hij daar negentien jaar geleden het lijk had ingemetseld. Nadat de muur is opengebroken, vertelt de man, Karel Huberts, dat het zijn oude buurjongen was en dat hij hem heeft vermoord. Op het bureau vertelt de man dat hij zijn buurjongen had gewurgd omdat hij vond dat hij ontucht had gepleegd met zijn dochter. De Cock is niet blij met deze zaak. De moord is verjaard en hij moet de moordenaar laten lopen. Hij en Vledder gaan de broer van het slachtoffer, Hans Scholten, die een bordeel runt, condoleren. Scholten is evenmin blij dat de moordenaar van zijn broer nog vrij rond loopt. Ook confronteren ze de vrouw van Karel Huberts die gescheiden van Huberts leeft. Tijdens het verhaal onthult de vrouw dat, haar man incest pleegde met hun dochter Marijke en dat hij lijdt aan schizofrenie. Normaal is hij de keurige, gereformeerde Karel Huberts en anders is hij de perverse vader die zijn dochter aanrandt. Later wordt Karel Huberts zelf ook vermoord. De Cock verdenkt de broer van Mark Scholten, de jongen die door Huberts werd vermoord. Later hoort hij dat mevrouw Huberts samen met haar dochter Marijke naar Karel Huberts zijn gegaan. Hij confronteert moeder en dochter en de moeder bekent de moord.

Gastrollen
 Karel Huberts - Geert Thijssens
 mevrouw Huberts - Manon Alving
 Hans Scholten - Jack Wouterse
 Marijke Boogers - Tine Joustra

Baantjer (televisieserie)